Горњи Краљевец може бити:

 Горњи Краљевец (Вратишинец), насељено мјесто у општини Вратишинец, Република Хрватска
 Горњи Краљевец (Храшћина), насељено мјесто у општини Храшћина, Република Хрватска